Ángeles Parejo – ex calciatrice spagnola
 Daniel Parejo – calciatore spagnolo
 Marc Parejo – attore e cantante spagnolo